Льендо ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кантабрия в составе автономного сообщества Кантабрия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Коста-Орьенталь. Занимает площадь 25,96 км². Население — 1135 человек (на 2007 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamieto de Liendo
 Cantabria Joven

Муниципалитеты Кантабрии
Населённые пункты Кантабрии